Banovci ist ein Ortsname in 

Kroatien
 Banovci (Bebrina), Slawonien, Gespanschaft Brod-Posavina 
 Banovci (Nijemci), Gespanschaft Vukovar-Srijem 

Slowenien
 Banovci (Veržej), (deutsch: Banofzen, auch Wanofzen); Thermalbad in der Region Stajerska